Il est difficile de faire coïncider les cartes des administrations de l'Ancien-Régime avec celles des circonscriptions contemporaines; d'autant qu'aux provinces, généralités et paroisses, entre autres, se sont substituées, sans toutefois se superposer ni dans leurs compétences ni dans leurs limites géographiques, les régions, les départements et les communes. Les cartes géographiques anciennes, mais aussi certains documents administratifs comme les dénombrements de paroisses et de feux, permettent toutefois d'approcher au plus près ces différences issues de l'histoire.

Décrire l'historique de la généralité de Montauban revient à tracer deux cartes, l'une pour la période 1635-1715, l'autre pour la période 1716-1790.

Les subdivisions de la généralité sont alors constituées par les élections, unités de base que permettent de distinguer les couleurs sur les cartes.

La carte de 1635 à 1715 
Créée en 1635, la généralité de Montauban, la plus grande du royaume, avait un territoire initial qui aurait approximativement la forme des ailes déployées d'un papillon. 
 La partie nord-est, constituée des anciennes provinces du Quercy et du Rouergue, correspond aujourd'hui au territoire des départements de l'Aveyron, du Lot et pour partie à celui du Tarn et Garonne ;
  La partie sud-ouest, parsemée d'enclaves, regroupe l'Armagnac, l'Astarac et la Lomagne, essentiellement sur les territoires du Gers et du Lot-et Garonne, le Pays de Foix pour l'Ariège, mais aussi une multitude  de territoires à la manière d'un puzzle, les élections du Comminges, du Nébouzan et de Rivière-Verdun, sur ce qui correspond aujourd'hui pour partie aux départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne.

La carte de 1716 à 1790 
En 1716, la partie sud-ouest est détachée de la généralité de Montauban pour former notamment la Généralité d'Auch. 

Réduite au Quercy et au Rouergue, sous le nom de Haute-Guyenne, elle se verra adjoindre  la Vicomté de Turenne rattachée à l'élection de Figeac en 1736.

Les documents originaux ayant permis l'élaboration de ces cartes  sont les suivants 
 la carte de Hubert Jaillot Les généralités de Montauban et de Toulouse édition de 1717;
.la carte de Capitaine La généralité de Montauban de 1785;
 le dénombrement du royaume par généralités, élections, paroisses et feux de Claude Saugrain, éditions de 1709 et 1735.

Bibliographie 
  L'Atlas Historique du Languedoc de M.Elie Pélaquier  
 La grande généralité de Montauban sous Louis XIV de M. Patrick Ferté
 Paroisses et communes de France, l'Ariège de Claudine Pailhès

Articles connexes 
 la généralité de Montauban
 liste des intendants de la généralité de Montauban
 Rivière-Verdun
 Nébouzan
 Astarac

Références 

Montauban
Histoire de la cartographie